Улица Шавро́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Шаврова — улица в Алма-Ате.
 Улица Шаврова — улица в Витебске.
 Улица Шаврова — улица в Санкт-Петербурге.